Белџум има више значења:
 Белџум (Висконсин)
 Белџум (Илиноис)